Kymi – miejscowość w Finlandii, obecnie część miasta Kotka
 Kymi – prowincja w Finlandii w latach 1945–1997
 Kymijoki, Kymi – rzeka w Finlandii
 Kymenlaakso – region Finlandii

Zobacz też 
 Kimi